Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Kmietowicz (strona ujednoznaczniająca)
 Józef Leopold Kmietowicz – rzymskokatolicki duchowny
 Michał Kmietowicz (strona ujednoznaczniająca)